Рамазан Алиевич Кишев (22 ноября 1991) — российский боец смешанных единоборств, представитель полулёгкой весовой категории. Выступает на профессиональном уровне с 2010 года, известен по участию в турнирах престижной бойцовской организации ACA. Чемпион Европы по панкратиону (2015), чемпион России по панкратиону (2014), двукратный победитель чемпионатов СКФО по панкратиону и боевому самбо, чемпион ЮФО по грэпплингу, двукратный обладатель Кубка России по комбат-микс, победитель Кубка Черного моря по ММА. Мастер спорта России по спортивной борьбе.

Спортивные достижения 
 Чемпионат Европы по панкратиону (Тбилиси 2015) — 
 Чемпионат России по панкратиону (2014) — 
 Чемпионат СКФО по панкратиону — ;
 Чемпионат СКФО по панкратиону — ;
 Чемпионат СКФО по боевому самбо — ;
 Чемпионат СКФО по боевому самбо — ;
 Чемпионат ЮФО по грэпплингу — ;
 Кубок России по комбат-микс — ;
 Кубок России по комбат-микс — ;
 Кубок Черного моря по ММА — .

Статистика ММА 

|-
|Победа
|align=center|18-5
| Эвертон Даниэль Фрейтас
|Техническим нокаутом (удар ногой в корпус и добивание локтями)
|ACA 143: Гасанов - Фролов
|27 августа 2022
|align=center|1
|align=center|3:52
|Краснодар, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|17-5
| Фелипе Фроес
|Решением (единогласным)
|ACA 137: Магомедов - Матевосян
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Краснодар, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|17-4
| Магомедрасул Хасбулаев
|Техническим нокаутом (удары)
|ACA 131: Абдулвахабов - Диас
|
|align="center"|3
|align="center"|4:59
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|17-3
| Асхаб Зулаев
|Решением (единогласным)
|ACA 117: Багов - Сильверио
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|16-3
| Курбан Тайгибов
|Техническим нокаутом (травма руки)
|ACA 110: Багов - Абдулаев
|
|align="center"|1
|align="center"|0:00
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|15-3
| Отавио дос Сантос
|Сабмишном (удушение сзади)
|ACA 104: Гончаров - Вахаев
|
|align="center"|3
|align="center"|3:23
|Краснодар, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|14-3
| Апти Бимарзаев
|Техническим нокаутом (удары)
|ACA 97 Краснодар
|
|align="center"|2
|align="center"|1:24
|Краснодар, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|14-2
| Ислам Исаев
|Нокаутом (удар коленом в корпус)
|ACA 94 Krasnodar
|
|align="center"|1
|align="center"|4:27
|Краснодар, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|13-2
| Джихад Юнусов
|Решением (единогласным)
|WFCA 53 Abdurahmanov vs. Abdulaev
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Грозный, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|13-1
| Али Дикаев
|Техническим нокаутом (удары)
|WFCA 47 International Tournament
|
|align="center"|1
|align="center"|2:51
|Грозный, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|12-1
| Азиз Сатибалдиев
|Решением (единогласным)
|WFCA 43 Grozny Battle
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Грозный, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|11-1
| Рустам Махаури
|Сабмишном (удушение сзади)
|WFCA 20 - Grozny Battle
|
|align="center"|2
|align="center"|1:53
|Грозный, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|10-1
| Али Исмаилов
|Сабмишном (удушение сзади)
|A-Fight MMA A-Fight 2
|
|align="center"|1
|align="center"|4:33
|Невинномысск, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|9-1
| Курбанали Раджабалиев
|N/A
|A-Fight MMA A-Fight 1
|
|align="center"|0
|align="center"|N/A
|Невинномысск, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|8-1
| Магомед Хамзатов
|Техническим нокаутом (удары)
|UMMAP - Union MMA Pro
|
|align="center"|1
|align="center"|4:22
|Краснодар, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|7-1
| Гога Шаматава
|Решением (раздельным)
|Karachay-Cherkessia MMA Arashukov Cup
|
|align="center"|2
|align="center"|5:00
|Хабез, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|6-1
| Азиз Байматов
|Решением (единогласным)
|Karachay-Cherkessia MMA Arashukov Cup
|
|align="center"|2
|align="center"|5:00
|Хабез, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|5-1
| Вартан Асатрян
|Техническим нокаутом (удары)
|Karachay-Cherkessia MMA Arashukov Cup
|
|align="center"|1
|align="center"|1:40
|Хабез, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|4-1
| Шохин Сафаров
|Решением (единогласным)
|WCSA Combat League Combat Ring 4
|
|align="center"|2
|align="center"|5:00
|Набережные Челны, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|3-1
| Магомед Джавадханов
|Техническим нокаутом (удары)
|LF - Legion Fight 7
|
|align="center"|2
|align="center"|4:20
|Сочи, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
| Мустафо Саидрахмонов
|Сабмишном (рычаг локтя)
|Adygea Pankration Adygea President Pankration Cup
|
|align="center"|1
|align="center"|1:15
|Майкоп, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
| Марат Пеков
|Сабмишном (удушение треугольником)
|PBSC - Pancration Black Sea Cup
|
|align="center"|2
|align="center"|4:05
|Анапа, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Мафтун Бабаев
|Техническим нокаутом (удары)
|PBSC - Pancration Black Sea Cup
|
|align="center"|2
|align="center"|2:40
|Анапа, Россия
|
|}

Примечания

Ссылки 
 Профиль Рамазана Кишева на сайте Sherdog 
 Профиль Рамазана Кишева на сайте Fighttime 
 Профиль Рамазана Кишева на сайте ACA MMA 
 

Бойцы смешанных единоборств Карачаево-Черкесии
Бойцы смешанных единоборств России
Мастера спорта России